Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BRD Bucharest Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská světová trojka Simona Halepová, která však v soutěži nestartovala.

Vítězkou dvouhry se stala sedmá nasazená Slovenka Anna Karolína Schmiedlová, jež ve finále zdolala italskou turnajovou jedničku Saru Erraniovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně, stejně jako na okruhu WTA Tour, si připsala druhé turnajové vítězství. V dubnu již triumfovala na Katowice Open 2015.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2015